Sydkorea medverkade i olympiska spelen första gången 1948. Sedan dess har de deltagit i sommarspelen varje gång, förutom 1980, då de deltog i den amerikanskt ledda bojkotten mot spelen. Sydkorea har dessutom deltagit i samtliga vinterspel sedan 1948, med undantag från 1952.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsporter

Medaljer efter vintersporter

Sydkorea i olympiska spelen
WP:Projekt Korea